Костинський Григорій Борисович — гістолог, доктор медичних наук, професор, академік Міжнародної академії інтегративної антропології, директор Інституту гомеопатії «Протос»
 Костинський Олександр Мойшевич (нар. 1946) — радянський український сценарист.
 Костинський Сергій Анатолійович — член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
 Костинський Сергій Костянтинович (1867–1936) — російський і радянський астроном, член-кореспондент АН Росії та СРСР (1915)

Топонім 
 Костинський (присілок) — присілок в Сарапульському районі Удмуртії, Росія.
Слов'янські прізвища